Die Handball-Asienmeisterschaft der Frauen 2022 wurde vom 24. November bis 4. Dezember 2022 in Südkorea ausgetragen. Veranstalter war die Asian Handball Federation (AHF). Die 19. Austragung der Asienmeisterschaft gewann das südkoreanische Team.

Austragungsort 
Bereits die Asienmeisterschaft 2020 sollte in Südkorea ausgetragen werden, wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie durch die asiatische Handballföderation zeitlich (ins Jahr 2021) und räumlich (nach Jordanien) verlegt.

Südkorea trug zum dritten Mal die Asienmeisterschaften aus.

Die Spiele der Vorrunde fanden in Incheon, die weiteren Spiele in Seoul statt.

Teilnehmer 
Zehn Nationen entsendeten ihr Team zur Asienmeisterschaft 2022: Südkorea, Japan, Iran, Kasachstan, Usbekistan, Hongkong, China, Thailand, Indien und Australien. Die fünf besten Teilnehmer qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 2023.

Turnierverlauf

Vorrunde

Gruppe A 
Tabelle:

Farblegende:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
| bgcolor="#CCFFCC" align="left"| qualifiziert für das Halbfinale
|-
| bgcolor="#FFFFCC" align="left"| qualifiziert für die Spiele um die Plätze 5 bis 8
|-
| bgcolor="#EEEEFF" align="left"| Spiel um Platz 9
|}

Gruppe B 
Tabelle:

Farblegende:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
| bgcolor="#CCFFCC" align="left"| qualifiziert für das Halbfinale
|-
| bgcolor="#FFFFCC" align="left"| qualifiziert für die Spiele um die Plätze 5 bis 8
|-
| bgcolor="#EEEEFF" align="left"| Spiel um Platz 9
|}

Spiel um Platz 9 
Um Platz 9 spielten die Fünftplatzierten der beiden Vorrundengruppen.

Überkreuzspiele für Plätze 5 bis 8 
In den Überkreuzspielen traten die Drittplatzierten gegen die Viertplatzierten der jeweils anderen Vorrundengruppe an. Die Sieger dieser Begegnungen spielten um Platz 5, die Verlierer um Platz 7.

Spiel um Platz 7 
Im Spiel um Platz 7 traten die Verlierer der Überkreuzspiele für die Plätze 5 bis 8 gegeneinander an.

Spiel um Platz 5 
Im Spiel um Platz 5 traten die Sieger der Überkreuzspiele für die Plätze 5 bis 8 gegeneinander an.

Überkreuzspiele für Plätze 1 bis 4 (Halbfinale)  
In den Halbfinalspielen traten Erstplatzierten gegen die Zweitplatzierten der jeweils anderen Vorrundengruppe an. Die Sieger dieser Begegnungen spielten um Platz 1, die Verlierer um Platz 3.

Spiel um Platz 3 
Im Spiel um Platz 3 traten die beiden Verlierer der Halbfinalspiele gegeneinander an.

Spiel um Platz 1 (Finale) 
Im Spiel um Platz 3 traten die beiden Sieger der Halbfinalspiele gegeneinander an.

Platzierungen 

Legende:
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
|width=25px bgcolor=#ccffcc| ||Platz 1 bis 5 qualifiziert zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2023
|}

All-Star-Team 
In das All-Star-Team wurden die Südkoreanerinnen Song Ji-young, Ryu Eun-hee und Song Hye-soo sowie Hadiseh Norouzi Khorzoughi (Iran), Veronika Khardina (Kasachstan), Mika Nagata (Japan) und Lu Chang (China) gewählt.

Als Most Valuable Player des Turniers wurde Natsuki Aizawa (Japan) gewählt.

Weblinks 
 Website der AHF

Einzelnachweise 

Frauen
Asien
Handballwettbewerb in Südkorea
Frauenhandballwettbewerb für Nationalmannschaften